Лулео (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Лулео — місто у Швеції, у лені Норрботтен.
 Лулео (хокейний клуб) — хокейний клуб із однойменного міста в Швеції.
 Порт Лулео — найпівнічніший торговий порт Швеції.
  — залізнична станція, розташована на залізниці через Верхній Норрланд у Лулео, Швеція.